UK Championship 2001 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 3–16 grudnia 2001 w Barbican Centre w Yorku.

Był to czwarty rankingowy turniej w sezonie 2001/2002.

W turnieju zwyciężył Anglik Ronnie O’Sullivan, który w finale pokonał Irlandczyka Kena Doherty’ego 10–1.

Nagrody 
Zwycięzca: £100 000
II miejsce: £54 000

Najwyższy break turnieju: £10 000

Łączna pula nagród: £600 000

Wydarzenia związane z turniejem 
 WPBSA postanowiła, iż od tegorocznej edycji turnieju UK Championship, turniej ten będzie rozgrywany w Barbican Centre w Yorku.
 Ronnie O’Sullivan pokonał w meczu finałowym Kena Doherty’ego wynikiem 10-1; było to najwyższe zwycięstwo w finale turnieju rankingowym od UK Championship 1993, kiedy to zmieniono format rozgrywek, i wprowadzona została zasada rozgrywania finału do 10 zwycięskich frame’ów.

Wyniki 
Źródła:

Runda 1 
Do 7 frame’ów

 Chris Small   7–6   Robert Milkins 

 Joe Perry   7–3   Jamie Burnett 

 Robin Hull   7–2   Anthony Davies 

 Anthony Hamilton   7–5   Anthony Bolsover 

 Steve Davis   7–6   Stuart Pettman 

 Marco Fu   7–1   Luke Fisher 

 Dominic Dale   7–4   Michael Holt 

 Terry Murphy  7–3   Billy Snaddon 

 Nick Dyson   7–2  Quinten Hann 

 John Parrott   7–5  Bradley Jones 

 Mark Davis   7–6   James Wattana 

 Drew Henry   7–1   Alain Robidoux 

 Michael Judge   7–1   Shokat Ali 

 Tony Drago   7–5   Gary Wilkinson 

 Dave Finbow   7–4   David Gray 

 Allister Carter   9–6  Nigel Bond

Runda 2 
Do 9 frame’ów

 John Higgins   9–5  Chris Small 

 Paul Hunter   9–7   Joe Perry 

 Robin Hull   9–2   Mark King 

 Stephen Lee   9–8   Anthony Hamilton 

 Matthew Stevens   9–6   Steve Davis 

 Jimmy White   9–6   Marco Fu 

 Dominic Dale   9–6   Graeme Dott 

 Ken Doherty   9–4   Terry Murphy 

 Mark Williams   9–6   Nick Dyson 

 Alan McManus   9–6  John Parrott 

 Mark Davis   9–5   Joe Swail 

 Stephen Hendry   9–7   Drew Henry 

 Peter Ebdon   9–4  Michael Judge 

 Tony Drago   9–8   Fergal O’Brien 

 Dave Finbow  9–8   Dave Harold 

 Ronnie O’Sullivan   9–2  Allister Carter

Drabinka turniejowa

Przypisy 

UK Championship
2001 w sporcie
2001 w Anglii
York